Exposed ist:
 ein Live-Album von Mike Oldfield, siehe Exposed (Mike-Oldfield-Album)
 das Debütalbum des US-amerikanischen Sängers Vince Neil, siehe Exposed (Vince-Neil-Album)
 der Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Gefährliches Dreieck
 Titel eines US-amerikanischen Films, siehe Exposed (2016)